«Malevaje» puede referirse a:

 Malevaje (f.1984), grupo musical español.
 Malevaje (1928), canción (tango) con música de Juan de Dios Filiberto y letra de Enrique Santos Discépolo.
 Malevaje (19??-), actor español.